Горбухино — название населённых пунктов в России:
 Горбухино — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Горбухино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.